Генри Комптон:

  (1544—1589) — английский политик, член Палаты общин (1563) и Палаты лордов (с 1572).
  (около 1584 — около 1649) — английский политик, член Палаты общин от Ист-Гринстеда, в том числе в Коротком парламенте (1640)
 Комптон, Генри (епископ) (1632—1713)
  (1789—1866) — британский политик, член Палаты общин (1905—1906)
  (1872—1943) — британский политик, член Палаты общин (1835—1857)